OCR kan syfta på:

 OCR – datortekniken att med hjälp av bildanalys förvandla digitala bilder av tryckt text till bokstäver och siffror Optical Character Recognition, se maskinläsning
 OCR-nummer – referensnummer använt på svenska inbetalningskort
 OCR-penna - penna för maskinläsning av skrivna tecken
 OCR – en sport där de tävlande, till fots, måste övervinna olika fysiska utmaningar i form av en hinderbana Obstacle Course Racing, se hinderbanelöpning